Robert Chapuis peut désigner :

 Robert Chapuis (1933-), homme politique français ;
 Robert Chapuis (1935-2009), évêque français.